CNT est un sigle qui peut faire référence à :
  ;
 , notamment en Algérie, en Centrafrique, en Libye et en Guinée ;
 Plenario intersindical de trabajadores - Convención nacional de trabajadores (PIT-CNT), la confédération syndicale uruguayenne ;
 Conseil national des transports, en France ;
 Centre national du théâtre, en France ;
 Commission des normes du travail, un ancien organisme québécois chargé de l'application de la Loi sur les normes du travail ;
 Commission nationale de toponymie, en France ;
 Carbon nanotube (en français, nanotube de carbone), une molécule en forme de grillage enroulé sur lui-même ;
 céramique non tournée, c'est-à-dire modelée, sans recours au tour de potier ;
 Concorde nationale tchadienne, un groupe d'opposition militaire au Tchad, faisant partie du Commandement militaire unifié.

CNT est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport de Charata (), dans la province du Chaco, en Argentine, selon la liste des codes AITA des aéroports.

cnt est une abréviation qui peut faire référence à :
 .cnt (où cnt est l'abréviation de content), une extension des fichiers d'aide Microsoft WinHelp contenant la table des matières.

Code IATA des aéroports